Армейский — название населённых пунктов в России:

 Армейский — посёлок в Троицком административном округе Москвы.
 Армейский — посёлок городского типа в составе города Омск Омской области.